gromada Złotniki (powiat jędrzejowski)
 gromada Złotniki (powiat mielecki)

także:
 gromada Złotniki Kujawskie (powiat inowrocławski)
 gromada Złotniki Lubańskie (powiat lubański)